Деушев — татарская фамилия.

Известные носители:
 Деушев, Ринат Халимович (род. 1979) — российский футбольный судья региональной категории.

 Деушева, Гаухар Газизовна (род. 1946) — руководитель экологического негосударственного неправительственного объединения «Зарафшан» (г. Самарканд), кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Проблемной лаборатории микроэлементов Самаркандского государственного университета.

Другие значения:
 Деушево